Anders Lindbäck kan syfta på:

Anders Lindbäck (kyrkoherde) (1803–1865), en kyrkoherde och seriemördare
Anders Lindbäck (ishockeymålvakt) (1988–), en ishockeymålvakt